«Masterboy» — немецкая евродэнс-группа, один из наиболее успешных коллективов данного направления.

Наиболее известные композиции: «Feel the Heat of the Night», «I Got to Give It Up», «Everybody Needs Somebody», «Generation of Love», «Is This the Love» и «Land of Dreaming».

История

1989—1997 

«Masterboy» был основан двумя композиторами — Томми Шлее (Tommy Schleh) и Энрико Цаблером (Enrico Zabler), которые решили работать вместе после своей встречи в 1989 году в Баден-Вюртемберге. Первым их синглом стал «Dance to the Beat» (1990 год), первоначально записанный для клуба «The Kinki»; сингл продержался в чартах Германии в течение четырнадцати недель, за ним последовал сингл «Shake It Up and Dance». Спустя год, выходит третий сингл «I Need Your Love» и дебютный альбом The Masterboy Family (выдержанный в стиле евро-хаус). На тот момент в группе также работали рэпер Дэвид Аттерберри и вокалистка Мэнди Ли.

В 1993 году к коллективу на постоянной основе присоединяется вокалистка Трикси Дельгадо (Trixi Delgado) (наст. имя — Beatrice Obrecht) и выходит второй альбом Feeling Alright, заглавная композиция с которого, «Fall In Trance», занимает высшую позицию в танцевальных чартах Германии, Франции, Британии, Австрии и Италии. Следующий сингл, «Everybody Needs Somebody», занял 41 позицию в Германии и 24-ую — в Австрии, вошёл в Top10 во Франции и Бразилии, в Top20 — в Швеции, Израиле, Канаде и Швейцарии и в Top30 ещё одиннадцати стран. В сентябре 1993 года выходит их знаменитый сингл «I Got to Give It Up», свыше 10 недель не покидавший Тор20 Германии и Швейцарии, а в июле 1994 года — суперхит «Feel the Heat of the Night», занявший 8-ое место в Германии и за два месяца ставший золотым, а во Франции ставший вторым и шесть недель находившийся в Top10. Тогда же выходит и третий альбом «Masterboy», Different Dreams, ставший тринадцатым в Германии и продержавшийся в Top20 несколько недель.

В октябре 1994 года «Masterboy» отправляются в тур по Германии. Их очередной сингл, «Is This the Love», также попадает в Top20.

В марте 1995 года альбом Different Dreams занимает во французских хит-парадах седьмую строчку и становится золотым. «Masterboy» становятся самой успешной иностранной группой 90-х во Франции. «Masterboy» посещают Бразилию; на радио их песни включают в горячую ротацию, и они четыре недели занимают первое место в бразильских чартах. Успех имеет также новый сингл «Generation of Love», который занял шестнадцатое место в Германии, восемнадцатое во Франции и попал в Top20 Австрии, Швеции, Швейцарии и Бельгии.

В январе 1996 года хит «Land of Dreaming» попадает Dance Club Songs США и достигает 12-го места. В этот момент вокалистка Трикси решает уйти из группы, и на её место приходит американская певица Линда Рокко (Linda Rocco), которая дебютирует в сингле «Mister Feeling». В сентябре «Masterboy» участвуют в германском Mega Dance Festivalе, в течение которого посещают 18 крупных городов. Заглавный сингл «Show Me Colours» с нового альбома Colours приносит новый успех в чартах.

В том же году «Masterboy» продюсируют и записывают благотворительный сингл «Love Message» при участии других звёзд евродэнс-сцены: E-Rotic, Fun Factory, Mr. President, Scooter, U96 и Worlds Apart.

В январе 1997 года «Masterboy» были названы самой успешной немецкой группой 1996 года. Им был вручён приз Chartbreaker Prize’96. Совместно с 'N Sync, Backstreet Boys, Captain Jack, DJ BoBo и Mr. President группа принимает участие в записи ещё одного благотворительного сингла «Children Need a Helping Hand». В том же году Томми Шлех начинает заниматься соло-проектом DJ Klubbingman.

В 1998 году при участии Freedom Williams «Masterboy» записывали US-Album, основу которого должны были составить перезаписанные песни коллектива с вокалом Линды, однако по неизвестным причинам альбом был выпущен лишь в 2006 году в цифровом формате.

1999 — наст. время 

В 1999 году Линду Рокко заменила Аннабелль Кей (Annabell Kay), покинувшая группу в 2001 году.

В 2000 году выходит сборник Best of Masterboy (54-е место в Германии), а в группу возвращается Трикси Дельгадо. Выходит новый сингл «I Need a Lover Tonight».

В 2006 году в России выходит альбом The Best, в который вошли лучшие хиты прошлых лет и три новые песни: «Ice Ice Baby», «Say Yeah» и «Lucky Lie». Причем сама группа, как выяснилось позже, понятия не имеет как данные треки оказались в альбоме. По их словам, данный материал был записан в качестве промо для готовившегося в 2002 году альбома, который так и не вышел в свет по причине разрыва контракта с Sony Music.

Осенью 2013 года группа неожиданно дала свой первый концерт после четырнадцатилетнего перерыва. На ретро-вечеринке в городе Мангейм (Германия) Томми, Трикси и Энрико исполнили хиты из альбомов Different Dreams и Generation of Love. Группа возрождает концертную деятельность.

В 2016 году Klubbingman выпускает юбилейный сингл «Love Message 2K16». В 2018 вышел видеоклип и сингл «Are You Ready (We Love the 90s)» с вокалом Трикси Дельгадо. В 2019 году группа выступила в Петербурге на «Супердискотеке 90-х».

В 2020 году петербургским лейблом Maschina Records анонсировано переиздание каталога группы в форматах LP и CD и добавлением дополнительных материалов.

Дополнительные факты 
 В 1994 году Томми и Энрико спродюсировали проект «Cardenia», а Трикси исполнила партию вокала для композиции «Living on Video».
 Томми Шлее является владельцем и резидентом клуба Кинки Пэлэс (Kinki-Palace) в Германии в городе Зинсхайм. Дружит со многими DJ-ями: Sach (Германия), Axel Coon (Германия), Jay Frog (Германия), André Borinetz (Андрей Боринец, Россия г. Тула). Выделяет средства на благотворительные нужды.

Дискография

Альбомы

Студийные альбомы 
 1991 — The Masterboy Family
 1993 — Feeling Alright
 1994 — Different Dreams
 1995 — Generation of Love
 1996 — Colours
 1998 — US-Album (feat. Freedom Williams & Linda Rocco) (издан в 2006)

Сборники 
 2000 — Best of
 2001 — The Heat of the Night
 2005 — Greatest Hits of the 90´s & Beyond

Официальные видеоклипы

Синглы 
 1990 — Dance to the Beat
 1991 — Shake It Up and Dance
 1991 — I Need Your Love (feat. Mendy Lee & MC A.T.B.)
 1991 — Cause We Do It Again
 1992 — Keep On Dancing
 1992 — Ooh… Noche Del Amor
 1993 — Fall In Trance
 1993 — Everybody Needs Somebody
 1994 — I Got to Give It Up
 1994 — Feel the Heat of the Night
 1994 — Is This the Love
 1995 — Different Dreams (только во Франции)
 1995 — Megamix (только во Франции)
 1995 — Generation of Love
 1995 — Anybody (Movin' On)
 1996 — Land of Dreaming
 1996 — Baby Let It Be (только во Франции)
 1996 — Love Message (feat. E-Rotic, Fun Factory, Scooter, U96, Worlds Apart) (благотворительный сингл)
 1996 — Mr. Feeling
 1996 — Show Me Colours
 1997 — Just For You
 1997 — La Ola (Hand In Hand)
 1997 — Children Need a Helping Hand (благотворительный сингл)
 1998 — Nights of Broadway (винил)
 1998 — Dancin' Forever
 1999 — Porque Te Vas
 2000 — I Like to Like It
 2000 — Feel the Heat 2000
 2001 — Ride Like The Wind
 2002 — I Need a Lover Tonight
 2003 — Feel the Heat of the Night 2003
 2010 — Another Day Another Night (ранее издавалось под именем Klubbingman)
 2010 — Revolution (We Call It) (ранее издавалось под именем Klubbingman)
 2011 — Dance to the Beat 2K11 (Tommy & Tibby feat. Masterboy)
 2018 — Are You Ready (We Love the 90s)

См. также 
 DJ BoBo
 2 Unlimited
 Fun Factory
 Real McCoy

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Masterboy
 Официальный сайт Tommy Schleh
 Официальный сайт Trixi Delgado
 Официальный сайт Annabell Kay
 Официальный сайт Linda Rocco и её сестры
 Masterboy на сайте Discogs.com
 Канал на Youtube

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы в жанре евродэнс
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году